Osoby o tym nazwisku:
 Jan Perłowski – polski dyplomata
 Karol Perłowski – polski wojskowy
 Łukasz Perłowski – polski siatkarz
 Michał Perłowski – polski dyplomata
 Sebastian Perłowski – polski dyrygent, kompozytor, aranżer